Forest Lake peut se référer à :

Lieux 
 
 
 Forest Lake (Illinois)
 Forest Lake (Minnesota)
 
 Forest Lake (Nouvelle-Zélande)